Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Kedungjaya (Babelan), een plaats in het regentschap Bekasi van de provincie West-Java
Kedungjaya (Cibuaya), een plaats in het regentschap Karawang van de provincie West-Java
Kedungjaya (Kedawung), een plaats in het regentschap Cirebon van de provincie West-Java
Kedungjaya (Tanah Sereal), een plaats in het regentschap Kota Bogor van de provincie West-Java